Goeminne is een Belgische achternaam.

Personen met de achternaam Goeminne 
 Paul Goeminne (1888), Belgisch ijshockeyer
 Philippe Goeminne (1937-2010), Belgisch magistraat
 Siska Goeminne (1968), kinderboekenschrijfster

Belgische achternaam